Scituate puede referirse a:

 Scituate, un pueblo en Massachusetts, Estados Unidos.
 Scituate, un lugar designado por el censo en Massachusetts, Estados Unidos.
 Scituate, un pueblo en Rhode Island, Estados Unidos.